Hartenbach ist ein Gewässername:
 Hartenbach (Hartenbach) – siehe unten → Kleiner Hartenbach
 Hartenbach (Katerbach), linker Zufluss des Katerbachs (zum Roderbach, zum Kyll) beim Schwalbenhof von Scheid, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Hartenbach (Wellenbach), rechter Zufluss des Wellenbachs (zum Kyll) bei Hardt, Ortsgemeinde Mürlenbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Hartenbach (Wied), linker Zufluss der Wied unterhalb von Steinebach an der Wied, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Kleiner Hartenbach, rechter Zufluss des Hartenbach (Wied) vor dem Hof Salzberg, Ortsgemeinde Steinebach an der Wied, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Hartenbach ist ein Familienname:
 Ritschl von Hartenbach, böhmisches Rittergeschlecht
 Alfred Hartenbach (1943–2016), deutscher Politiker (SPD)
 Klemens Hartenbach (* 1964), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Walter Hartenbach (1914–2012), deutscher Chirurg und Autor pseudowissenschaftlicher Bücher

Siehe auch:
 Hardtbach
 Hartbach